The Incredibles — компьютерная игра, основанная на мультфильме «Суперсемейка», выпущенном 28 сентября 2004 THQ для мобильного телефона, OS X, Microsoft Windows, GameCube, PlayStation 2, Xbox и Game Boy Advance. В отличие от большинства игр, связанных с фильмами, музыка в игре была написана Майклом Джаккино, который также писал музыку для мультфильма.

Сэмюэл Л. Джексон — единственный актёр, озвучивший своего персонажа и в мультфильме и в игровой адаптации. Через год у игры вышел сиквел, сюжетно повторяющий сиквел мультфильма.

Сюжет 
Злобный Бомб Вояж пытается ограбить банк в Метровилле, но Мистер Исключительный захватывает Бомб Вояжа в банке. Его фанат, Бадди Пайн, появляется и вылетает из окна на своих реактивных бутсах, чтобы вызвать полицию, но Мистер Исключительный замечает бомбу на плаще Бадди. Освободив Бомб Вояжа, Исключительный схватил плащ Бадди и отправился в полёт.

Мистер Исключительный и бомба падают на крышу, а Бомб Вояж появляется на вертолете. Вояж пытается убить Мистера Исключительного бомбами и лазерными лучами, но Мистер Исключительный бросает бомбы обратно в вертолет, заставляя его влететь в здание и взорваться.

Супергероев объявляют вне закона за слишком большое количество разрушений и вынуждают правительство скрывать их под видом гражданского населения, живущего нормальной жизнью. Мистер Исключительный женится на Эластике, и у них рождается трое детей: Фиалка, Шастик и Джек-Джек.

К Мистеру Исключительному приходит Мираж, которая рассказывает о секретной организации на острове под названием «Номанисан» и их последней машине, Омнидроиде 08. Мистер Исключительный отправляется на Номанисан, где он уничтожает Омнидроида. Бой был засвидетельствован Мираж и её анонимным работодателем через роботизированную птицу. Работодатель замечает, что победа Мистера Исключительного удивляет.

Мистер Исключительный возвращается на Номанисан с другой миссией. Когда он достигает конференц-зала, он проходит через множество охранников и других систем, но как только он достигает пустого конференц-зала, другой Омнидроид разрывает стену и захватывает Мистера Исключительного. Появляется создатель Омнидроида, Синдром, который был работодателем Мираж и является самим Бадди. Он показывает, что он хочет убить Мистера Исключительного и других супергероев мира. Мистер Исключительный избегает Синдрома и спрыгивает с водопада.

Эластика отправляется к Номанисану, чтобы спасти своего мужа и надежно прячет Фиалку и Шастика в пещере. Далее она пробирается на базу Синдрома. На следующее утро Фиалка и Шастик случайно активируют систему сигнализации и они вынуждены использовать свои силы, чтобы убежать от охранников Синдрома. Они учатся не стыдиться своих способностей и работать вместе.

Наконец, вся Суперсемейка встречаются и активируют одну из ракет Синдрома, используя её, чтобы вернуться обратно в Метровилль, где Омнидроид разрушает здания. Суперсемейка и Фреон объединяются вместе, чтобы уничтожить робота. Теперь все граждане снова любят супергероев.

Различия версий 

Существует несколько заметных различий между версиями консоли/ПК и версией GBA:
 В версии GBA нет бездонных ям, которые присутствуют в версии игры для косолей и ПК, из-за технических ограничений консоли.
 Версия GBA использует систему паролей, в отличии от обычной системы сохранений для консолей и ПК.
 Исключительно для версии консоли / ПК, в начале игры есть один уровень за Шастика, где игрок должен помочь ему добраться до школы.
 Эксклюзивная возможность версии GBA заключается в том, что игроки могут взять под свой контроль Фреона на некоторых уровнях, которые автоматически прокручиваются по рельсам.
 Все версии имеют один уровень, где игрок управляет Шастиком, когда он убегает от охранников Синдрома через островные джунгли. В версиях консоли / ПК можно мгновенно вывести из строя уровень, не достигнув времени или столкнуться с определёнными препятствиями, а в версии GBA у игроков есть неограниченное время, чтобы закончить уровень, но он должен победить охранников, когда они догоняют его прыгая сверху и избивая их.
 В версии игры для консоли GBA персонаж Эластика зовётся «Миссис Исключительная»

Отзывы и продажи 

«The Incredibles» получила «смешанные» отзывы на всех платформах в соответствии с сайтом Обзор агрегатора агрегации Metacritic. В Японии Famitsu дал игре оценку 29 из 40 для версии PlayStation 2 и 23 из 40 для версии Game Boy Advance.

В Соединенных Штатах версия «The Incredibles» для Game Boy Advance продавала один миллион копий и заработала 29 миллионов долларов к августу 2006 года. В период с января 2000 года по август 2006 года это была 15-ая самая продаваемая игра, запущенная для Game Boy Advance, Nintendo DS или PlayStation Portable в этой стране.

К июлю 2006 года версия PlayStation 2 «The Incredibles» продала 740 000 копий и заработала 24 миллиона долларов США. Next Generation оценил её как 87-ю самую продаваемую игру, запущенную для PlayStation 2, Xbox или GameCube в период с января 2000 года по июль 2006 года в этой стране. Комбинированные продажи консолей серии The Incredibles достигли одного с половиной миллионов единиц в Соединенных Штатах к июлю 2006 года. Версия PlayStation 2 также получила награду «Platinum» от Ассоциации издателей развлекательных и развлекательных программ (ELSPA), с указанием продаж не менее трёхсот экземпляров в Великобритании.

Примечания 

Компьютерные игры 2004 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для мобильных телефонов
Игры для macOS
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, изданные THQ
Суперсемейка
Компьютерные игры, основанные на мультфильмах Pixar
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры о супергероях